Hufanga ist der Familienname folgender Personen:

 Suka Hufanga (* 1982), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Talanoa Hufanga (* 2000), US-amerikanischer Footballspieler